Die Liste der größten Unternehmen in der Ukraine enthält die größten Unternehmen in der Ukraine, und die darauf folgenden Unternehmen.

Weblinks 
 Full Ukrainian business directory - 333000 companies

Einzelnachweise 

Ukraine
!